Blok Nasza Ukraina – koalicja ukraińskich partii politycznych, powołana w 2001 roku przez Wiktora Juszczenkę, biorąca udział w wyborach parlamentarnych w latach 2002 i 2006
 Ludowy Związek „Nasza Ukraina” – ukraińska partia polityczna, zawiązana w 2005 roku w ramach Bloku Nasza Ukraina
 Nasza Ukraina – Ludowa Samoobrona – koalicja ukraińskich partii politycznych, powołana przed wyborami parlamentarnymi w 2007 roku